Kroatische Badminton-Juniorenmeisterschaften werden seit 1993 ausgetragen.

Die Titelträger

Weblinks 
badmintoneurope.com

Junioren
Liste (Badminton)
Jugendbadminton